Эдуард Борисович (Михайлович) Белкин (26 апреля 1936, Свердловск — 6 июня 2006, Таллин, Эстония) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1957). Тренер.

Биография 
Воспитанник свердловского «Динамо». В 1954 году поступил в Институт физкультуры имени Лесгафта, который окончил в 1958; играл за институтскую команду СКИФ. В 1957—1961 выступал за команду «Авангард»/«Адмиралтеец», полуфиналист Кубка СССР 1961.

Играл за таллинские команды «Калев» (1962), «Динамо» (1963—1966). Тренер (1966—1967) и старший тренер (1968) «Динамо». В 1969, 1971 — старший тренер «Двигателя» Таллин. В 1972—1977 — главный тренер сборной Эстонской ССР, в 1973 — тренер в таллинской футбольной школе. В 1984—1986 — главный тренер «Спорта» Таллин.

Скончался в Таллине в июне 2006 на 71-м году жизни.

Ссылки 
 Лукосяк Ю. П. «История петербургского футбола. Кто есть кто в петербургском футболе». — : Союз художников, 2011. — 280 с. ил., ISBN 978-5-8128-0111-3. С. 119
 
 На сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Динамо» Таллин
Футбольные тренеры СССР
Мастера спорта СССР
Тренеры ФК «Динамо» Таллин
Тренеры ФК «Спорт» Таллин
Выпускники Университета имени Лесгафта